Sergej Vladimirovitj Brylin, född 13 januari 1974 i Moskva, Sovjetunionen, är en rysk professionell ishockeyspelare som spelade för New Jersey Devils i NHL från 1994 till 2009, då han skrev han på för SKA Sankt Petersburg i KHL. Sommaren 2011 bytte han lag i KHL och skrev på ett ett-års kontrakt för Metallurg Novokuznetsk. Han har varit med och vunnit Stanley Cup tre gånger, 1995, 2000 och 2003. Brylin är en defensiv forward.

Brylin är en av fem New Jersey Devils-spelare, och den enda anfallsspelaren, som varit med och vunnit lagets alla tre Stanley Cup. De andra spelarna är Martin Brodeur, Scott Stevens, Scott Niedermayer och Ken Daneyko.

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Referenser

Noter

Externa länkar
 Sergei Brylin - nhl.com

Födda 1974
Ryska ishockeyspelare
Spelare i New Jersey Devils
Spelare i SKA Sankt Petersburg
Spelare i Metallurg Novokuznetsk
Män
Levande personer
Idrottare från Moskva
Stanley Cup-mästare 2003
Stanley Cup-mästare 2000
Stanley Cup-mästare 1995
Spelare valda i NHL Entry Draft 1992
Spelare i Russian Penguins
Spelare valda av New Jersey Devils i NHL Entry Draft